Coll de l'Espinàs, collada del terme comunal de Montesquiu d'Albera, del Rosselló
 Coll de l'Espinàs, collada del límit dels termes comunals d'Arles i de Sant Llorenç de Cerdans, tots dos del Vallespir.